

Osoby noszące nazwisko Tołstoj 
 Piotr Andriejewicz Tołstoj (1645–1729) – rosyjski urzędnik i dyplomata
 Piotr Aleksandrowicz Tołstoj (1770–1844) – hrabia, feldmarszałek rosyjski
 Aleksiej Konstantinowicz Tołstoj (1817–1875) – pisarz, poeta i dramaturg rosyjski
 Aleksiej Nikołajewicz Tołstoj (1883–1945) – pisarz, dramaturg i publicysta rosyjski
 Dmitrij Andriejewicz Tołstoj (1823–1899) – hrabia, rosyjski polityk
 Lew Tołstoj (1828–1910) – pisarz rosyjski, klasyk literatury rosyjskiej i światowej
 Sofija Tołstoj (1844–1919) – pisarka i biografka rosyjska, żona Lwa Tołstoja
 Tatiana Tołstoj (ur. 1951) – pisarka rosyjska, wnuczka pisarza Aleksieja Nikołajewicza Tołstoja
 Nikita Tołstoj (1923–1996) – językoznawca, slawista rosyjski
 Aleksander Ostermann-Tołstoj (1772–1857) – oficer wojsk rosyjskich okresu wojen napoleońskich

Obiekty geograficzne 
 Tołstoj – przylądek w Rosji, nad Morzem Ochockim
 Lew Tołstoj (obwód lipiecki)

Zobacz też:
 Lew Tołstoj (ujednoznacznienie)
 Aleksiej Tołstoj